Seweryn Horoch (zm. 1882), baron, ziemianin
 Seweryn Horoch (ur. 1892), oficer